Орвид — фамилия. Известные носители:

 Орвид, Барбара (1909—1998) — польская киноактриса.
 Орвид, Георгий Антонович (1904—1980) — советский трубач, профессор Московской консерватории (1941).
 Орвид, Юзеф (1891—1944) — польский актёр театра и кино.